Niemcy:
 Metzingen – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Reutlingen
 Metzingen – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Reutlingen
 Metzingen – dzielnica gminy Göhrde w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüchow-Dannenberg
 Metzingen – stacja kolejowa